President van de Europese Unie of President van Europa is geen bestaande functie. De term wordt gebruikt om te verwijzen naar de voorzittende functies binnen verschillende Europese instellingen, voornamelijk de voorzitter van de Europese Raad.

 Voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel sinds 1 december 2019
 Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen sinds 1 december 2019
 Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, EU-lidstaat Tsjechië sinds 1 juli 2022
 Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, sinds 11 januari 2022.

Zie ook 
 Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Politicus van de Europese Unie